Муар:
 Муаровый узор
 Муар многокрасочной печати
 МУАР — одно из названий Музея архитектуры им. А. В. Щусева в Москве

Персоналии 
 Муар, Шарль-Жак (1828—1890) — католический прелат, ординарий епархии Лахора, член монашеского ордена капуцинов.
 Муар, Эмманюэль (род. 1979) — французский певец и композитор.